Gwent peut désigner :

Géographie 
 le royaume de Gwent, un royaume médiéval du sud-est du pays de Galles ;
 le comté préservé du Gwent, une ancienne zone de gouvernement local, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 la , une force de police territoriale du pays de Galles ;
 le Gwent, une région historique celte correspondant à l’actuel Hampshire, en Angleterre ;

Médias 
 le gwent, un jeu de cartes dans la série littéraire Le Sorceleur d’Andrzej Sapkowski ;
 le gwent, un jeu de cartes dans le jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt (2015),
 Gwent: The Witcher Card Game (2018), déclinaison du jeu de cartes en jeu vidéo.

Homonymie